Immunostymulator - preparat naturalny, głównie pochodzenia roślinnego, pobudzający system odpornościowy organizmu.

Przykładem takiego stymulatora jest czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów, będący substancją aktywną preparatu Leukine.

Immunostymulatory dzielimy na specyficzne i niespecyficzne.

Przypisy 

Immunologia
ATC-L03